Iàgodnoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iàgodnoie (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Iàgodnoie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia